O Grupo E da Copa do Mundo FIFA de 2014 consiste nas seguintes seleções: Suíça, Equador, França e Honduras.

Encontros anteriores em Copas do Mundo 
 Suíça - Equador: Nenhum encontro
 França - Honduras: Nenhum encontro
 Suíça - França:
 2006, Fase de grupos: Suíça 0–0 França
 Honduras - Equador: Nenhum encontro
 Honduras - Suíça:
 2010, Fase de grupos: Suíça 0–0 Honduras
 Equador - França: Nenhum encontro

Classificação

Jogos

Suíça x Equador

França x Honduras

Suíça x França

Honduras x Equador

Honduras x Suíça

Equador x França

Ver também 
 Copa do Mundo FIFA de 2014

Ligações externas 
  FIFA.com

Copa do Mundo FIFA de 2014